Сердидо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ортегаль. Занимает площадь 94 км². Население — 1361 человек (на 2010 год).

Транспорт 

Через Сердадо проходит железнодорожная ветка (Ферроль—Сердадо—Ортигейра—Овьедо) и автодорога  (Ферроль—Сердадо—Ортигейра).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del municipio

Муниципалитеты Ла-Коруньи